Pablo Martín Lima Olid (Montevideo, 26 de março de 1981) é um futebolista uruguaio que joga como lateral. Atualmente joga pelo Peñarol.

Carreira 
Lima integrou a Seleção Uruguaia de Futebol na Copa América de 2001.

Títulos 
Danubio
 Campeonato Uruguaio (2): 2004 e 2006–07

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Danubio Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlético Vélez Sarsfield
Futebolistas do Club Atlético Rosario Central
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do Club Atlético Colón
Futebolistas do Quilmes Atlético Club
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001